La Puente, Lapuente o De la Puente puede referirse a:

Apellido

Forma "Lapuente"
Santiago Lapuente (1855-1933), jotero español
Recopilación Lapuente-Sola.
Asunción Delmás Lapuente (1867-1903), jotera española.
Pilarín Pardo Lapuente (1933-), jotera española.
Manuel Lapuente (1944-), futbolista mexicano.
Pilar Ruiz-Lapuente (1964-), astrofísica española.
Karen Doggenweiler Lapuente (1969-), periodista chilena.
Sheila Herrero Lapuente (1976-), patinadora española.

Forma "de la Puente"
Juan de la Puente (desambiguación)
Luis de la Puente (1554-1624), clérigo y escritor español.
José de la Puente (1670-1739), marqués de Villapuente de la Peña, aristócrata español.
Juan José de la Puente e Ibáñez de Segovia (1724-1796), noble y político español.
Manuel de la Puente y Querejazu (1771-1839), VI marqués de Villafuerte, noble y militar peruano.
Juan de Zavala y de la Puente (1804-1879), militar y político español.
Fernando de la Puente y Primo de Rivera (1808-1867), eclesiástico español.
José María de la Puente y Oyague (1808-?), VII conde del Portillo, aristócrata y político peruano.
José María de la Puente (1850-1912), político peruano.
José de la Puente Radbill (1921-2017), diplomático y político peruano.
José Agustín de la Puente Candamo (1922-2020), historiador, genealogista y abogado peruano.
Luis de la Puente Uceda (1926-1965), político y guerrillero peruano.
Óscar de la Puente Raygada (1938-) abogado y político peruano.
José Ñique de la Puente (1946-), jurista peruano.
José de la Puente Brunke (1961-), historiador y abogado peruano.
Eduardo de la Puente (1963-), periodista argentino.
Susana de la Puente Wiese (1958-), economista peruana.
Elvira de la Puente, (1941-), actriz y política peruana.

Arquitectura 
La Puente (Almería), puente neoclásico ubicado en Alhama de Almería, España.
La Puente (Torres), puente del siglo XVI diseñado por el arquitecto Andrés de Vandelvira, ubicado en Torres, provincia de Jaén, España.

Títulos
Marquesado de la Puente y Sotomayor, título nobiliario español.
Marquesado de la Puente, título nobiliario español, con Grandeza de España

Topónimos 
 La Puente (California), localidad estadounidense.
 La Puente (Uruguay) o Lapuente, localidad uruguaya.
 Barrio de la Puente, localidad española.
 Molino de la Puente, localidad española.
La Puente (Maturín, Venezuela), barrio.

Referencias